Альбертини () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Альбертини, Габриеле (род. 1950) — итальянский политический деятель.
 Альбертини, Деметрио (род. 1971) — итальянский футболист, полузащитник.
 Альбертини, Ипполит Франческо (1662—1738) — медик, профессор Болонского университета.
 Альбертини, Йоханнес Баптиста фон (1769—1831) — немецкий священник, ботаник и миколог.
 Альбертини, Луиджи — итальянский журналист, главный редактор «Коррьере делла Сера» в 1900—1925 гг.
 Альбертини, Лучано (1882—1945) — итальянский актёр.
 Альбертини, Николай Викентьевич (1826—1890) — известный публицист Российской империи.